Caterina di Lorena (1407-1439), figlia di Carlo II, duca di Lorena (1364-1431), e di Margherita del Palatinato (1376-1434), andata sposa a Giacomo I di Baden (1407-1453)
Caterina di Lorena (1573-1648), figlia del duca Carlo III di Lorena e della principessa francese Claudia di Valois, suora
Caterina di Lorena (1585-1618), figlia di Carlo di Lorena, duca di Mayenne (1554-1611) e di Enrichetta di Savoia-Villars (1541-1611), andata sposa a Carlo I Gonzaga, duca di Nevers e Rethel (1580 – 1637)